Беллино () — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Кунео.

Население составляет 158 человек (2008 г.), плотность населения составляет 3 чел./км². Занимает площадь 61 км². Почтовый индекс — 12020. Телефонный код — 0175.

Покровителем коммуны почитается святой апостол Иаков Старший, празднование 25 июля.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.bellino.cn.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики